Мото Гран-Прі Чехії 2016 року, офіційна назва HJC Helmets Grand Prix České republiky — одинадцятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2016, який відбувався 19-21 серпня 2016 року на автодромі імені Масарика, розташованій поруч з містом Брно в Чехії.

MotoGP

Результати гонки 
Гран-Прі Чеської Республіки стало черговим дощовим етапом сезону з непередбачуваним фіналом. Хоча в п'ятницю під час заїздів вільної практики та в суботу під час кваліфікації погода була максимально сприятливою для гонок, що дозволило Марку Маркесу здобути п'ятий поул в сезоні. Компанію йому на першому ряду стартової решітки склали Хорхе Лоренсо та Андреа Янноне. Проте вже зранку неділі, дня гонки, став накрапати дощ, який тривав до середини гонки, добряче намочивши асфальтне покриття треку. І тут на перше місце у визначенні переможця вийшов правильний вибір покришок: більшість пілотів обрали м'який склад гуми для обох шин, тоді як гонщики команди «Movistar Yamaha MotoGP» Россі та Лоренсо на заднє колесо встановили твердий скат, а Кел Кратчлоу та Лоріс Баз пішли ва-банк, зупинивши свій вибір на твердому складі гуми для обох коліс.

Зі старту гонки заїзд очолив Маркес, проте на другому колі його обігнав Довіціозо, якого на наступному колі випередив Янноне. З кожним колом він став збільшувати свій відрив, їдучи на зустріч другій перемозі поспіль, тоді як Россі з Лоренцо стали з кожним колом відкочуватись в кінець пелетону і їхня ситуація стала складатись безнадійно. Апогеєм падіння Россі стало сьоме коло, коли його обігнав Кратчлоу, змістивши на 13-е місце; Лоренсо х на той момент займав взагалі шістнадцяте місце. До того часу дощ дещо вщух, і поверхня треку стала підсихати. В таких умовах тверді покришки стали працювати краще м'яких і ті гонщики, які їх обрали, отримали перевагу. Нею насамперед скористався Кратчлоу, який за сім кіл до фінішу зумів обігнати Янноне та очолити заїзд. Через два кола останнього обігнав Россі, а ще через два кола — і Маркес. Більше змін у складі призової трійки не відбулось, і в такій послідовності вони й фінішували.

Кел Кратчлоу здобув дебютну перемогу в кар'єрі, ставши першим британцем за останні 35 років (з моменту перемоги Баррі Шини на Гран-Прі Швеції-1981), що тріумфували у «королівському» класі. Валентіно Россі завдяки другому місцю зумів обігнати Лоренсо в загальному заліку та вийти на друге місце, скоротивши відставання від Маркеса до 53 очок.

Примітки:
  — гонщик заїжджав в бокси для заміни мотоцикла.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу MotoGP.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
У гонці по вайлд-кард взяв участь ветеран MotoGP Ентоні Вест.

Протягом всього часу заїзду над трасою йшов дрібний дощ, що відобразилось на видовищності гонки — її переможець та володар другого місця визначились вже на першому колі. Тріумфував на етапі німецький гонщик Йонас Фольгер (дебютна перемога у сезоні), другим став іспанець Алекса Рінса (шостий подіум в сезоні), третім — британець Сем Лоус (п'ятий подіум в сезоні). Лідер сезону і чинний чемпіон серії Йоан Зарко хоч і закінчив гонку лише одинадцятим, проте зберіг за собою перше місце загального заліку.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку;
  — гонщик був покараний проїздом по піт-лейну за часті виїзди за межі треку.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto2.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Moto3 
У гонці по вайлд-кард виступив місцевий гонщик Карел Ханіка (команда «Freundenberg Racing Team»).

Дощ, що супроводжував всю гонку, наклав свій відбиток на її результат. На початку дистанції заїзд очолив Хорхе Мартін, проте на шостому колі його обігнав лідер загального заліку Бред Біндер. По його впевненій їзді стало здаватись, що він здобуде чергову перемогу, проте за п'ять кіл до фінішу він впав і вибув з боротьби, чим скористався британець Джон Макфі, який довів гонку до перемоги. Тріумф став для нього дебютним у кар'єрі та першим для французького виробника Peugeot (який, щоправда, є нічим іншим, як перебрендованим Mahindra). Доповнили подіум Хорхе Мартін (дебютний подіум в кар'єрі) та Фабіо Ді Джанантоніо (третє попадання у призову трійку в сезоні).

Результати гонки 

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto3.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Чехії
2016
Чехія